Gosław ist der Name folgender Orte in Polen:
 Gosław (Byczyna) in der Woiwodschaft Oppeln
 Gosław (Polanów) in der Woiwodschaft Westpommern
 Gosław (Trzebiatów) in der Woiwodschaft Westpommern